Mittagskogel heißen:
 
 Mittagskogel (Pitztal), 3159 m, oberhalb des Pitztals, Tirol
 Vorgipfel des Nederkogels, 2825 m, oberhalb des Ötztals, Tirol
 Mittagskogel (Hohe Tauern), 2167 m, zwischen Piesendorf und Niedernsill im Oberpinzgau, Land Salzburg
 Mittagskogel (Karawanken)/Kepa, 2145 m, an der slowenisch-österreichischen Grenze, bei Sankt Jakob im Rosental, Kärnten  
 Mittagskogel (Haller Mauern), 2092 m, in den Haller Mauern im Gesäuse, Oberösterreich
 Mittagskogel (Kitzbühler Alpen), 2040 m, bei Saalbach-Hinterglemm, Land Salzburg
 Techantinger Mittagskogel, Truppekogel/Trupejevo Poldne, 1931 m, in den Karawanken an der slowenisch-Kärntnern Grenze 
 Mallestiger Mittagskogel/Maloško Poldne, 1794 m, in den Karawanken an der slowenisch-Kärntnern Grenze
 Mittagskogel (Gailtaler Alpen), 1627 m, bei Irschen im Drautal, Kärnten
 Mittagskogel (Gurktaler Alpen), 1577 m,  im Norden des Gailtales, Kärnten
 Mittagskogel (Gutensteiner Alpen), 802 m, bei Furth an der Triesting, Niederösterreich

Siehe auch:
Mittagskofel
Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde